Laissus ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Laissus (1900–1969), französischer Chemiker
 Marie Laissus (* 1978), französische Snowboarderin
 Yves Laissus (* 1930), französischer Paläograf und Archivar